Wißner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wißner (1902–1984), Oberkonservator am Deutschen Museum
 Bernd Wißner (* 1950), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Verleger 
 Martin Wißner (* 1985), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Max Wissner, deutscher Maler aus Regensburg
 Wißner-Verlag, deutscher Verlag